peut désigner :

Musique

Chanson 

 , chanson de Jars of Clay présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album d'ABBA sorti le  ;

 , album des  sorti le  ;

 , album des  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 The Singles 1992–2003, album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album de David Bowie sorti le .

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 The Singles, compilation de Phil Collins sortie en 2016.
 , album de Dannii Minogue sorti le  ;
 , album d'Edguy sorti le  ;
 , album de Goldfrapp sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Lady Gaga sorti le  ;
 , album de Mike Oldfield sorti en  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album des  sorti en .

Voir aussi